Stan wyjątkowy w Egipcie (1981–2011) 
 Stan wyjątkowy w Egipcie (2013)